Kozariwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie kaniowskim
 Kozariwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie barskim